Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji World Championship Tennis Finals 1973 nastoupilo osm hráčů. Turnaj poprvé vyhrál Američan Stan Smith, když ve finále porazil krajana Arthura Ashe po setech 6–3, 6–3, 4–6 a 6–4.

Nasazení hráčů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WCT Finals
Tenis v roce 1973
Sport v USA v roce 1973